Јолонхуиц има више значења:

 Јолонхуиц (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јолонхуиц (Алдама), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику